Niemcy:
 Biebrich – dzielnica Wiesbaden
 Biebrich – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn